Le mot pente peut être employé (sans contradiction) dans plusieurs domaines différents :
 en mathématiques, la pente est le coefficient directeur d'une droite ;
 en topographie, la pente est l'inclinaison d'une surface topographique mesurée par rapport à l'horizontale.

Nom propre 
 Le Pente est un jeu moderne, adapté d'un jeu japonais proche du jeu du morpion, dont le but est d'aligner cinq pions face à l'adversaire.